Awfully Deep - wydany w 2005 roku album brytyjskiego artysty hip-hopowego Roots Manuva.

Lista utworów 

CD2 limitowanej edycji

Przypisy 

Albumy muzyczne wydane w roku 2005